«Ниже холма 60» (англ. Beneath Hill 60) — австралийский военный фильм 2010 года от режиссёра Джереми Симса.

Сюжет 
События фильма происходят во время Первой мировой войны. Главный герой —  — австралийский шахтёр. Он влюблён в девушку Марджори Уодделл, которая младше его на 10 лет. Её отец пытается заставить Оливера записаться на службу в армию, чтобы держать его подальше от дочери. В конечном счёте, когда Британская Армия формирует подразделение Австралийской тоннельной кампании, опытный шахтёр Вудворд возглавляет его.

Вудворд попадает на Западный фронт. Он знакомится с молодым солдатом Фрэнком Тиффином, который страдает от так называемой боевой психической травмы. Чтобы помочь ему справиться со стрессом, Вудворд приказывает двум сапёрам, Двайеру и Моррису, подменить его. В тоннель, который копает их отряд, прорываются немцы. Сапёрам удаётся их уничтожить, но из-за взрыва обрушивается тоннель и Двайер гибнет; Морриса спасают товарищи.

Вудворду поручают уничтожить «Красный Дом», укрепленную немецкую позицию, проливающую анфиладный огонь на британские окопы. Хотя Вудворд предлагает сделать подкоп под «Красным Домом», его командир, полковник Уилсон Рутледж, настаивает на подрыве. Вместе с капралом Биллом Фрейзером и Моррисом, Вудворд пересекает нейтральную территорию, после чего они добираются до «Красного Дома» и закладывают взрывчатку в его подвал. Когда они возвращаются к британским позициям, австралийцы обнаруживают, что катушка кабеля слишком короткая, и Моррис бежит за взрывателем. Пока Вудворд и Фрейзер ждут его, недалеко от проволочных заграждений они обнаруживают смертельно раненого подрывника - капитана Роберта Клейтона. Моррис прибывает с взрывателем, и они уничтожают «Красный Дом».

На следующий день, после игры в регби с британскими солдатами, Вудворда повышают в звании до капитана, и он впоследствии производит Фрейзера в сержанты. Позже австралийцы получают приказ выдвигаться к Ипрскому выступу. По пути несколько подрывников, Тиффин, Уолтер Снеддон и Билли Бэкон, отстают от остальной части батальона и попадают под пулемётный огонь. Бэкон, будучи самым быстрым бегуном из всех троих, добровольно вызывается отвлечь немецких пулемётчиков, в то время как другие бегут за британскими линиями. Хотя Тиффину и Уолтеру удается добраться до окопов, Бэкона убивают.

Подразделение продвигается к Холму 60, прямо накануне Мессинской операции. Австралийцы выясняют, что канадские инженеры на протяжении нескольких месяцев делали подкоп под Мессинским хребтом и заложили там около миллиона фунтов взрывчатки с нитратом аммония. Вудворду поручено поддерживать выстроенные канадцами шахты до прихода британцев, а также оборонять их. Вудворд и его отряд выстраивают дополнительную шахту, чтобы вода не могла затопить взрывчатку, и выкапывает несколько ложных тоннелей для запутывания врагов. В одном из таких тоннелей оказывается заживо похороненным Джим Снеддон (отец Уолтера), где он находился по приказу полковника Рутледжа, несмотря на сообщения о подступающих противниках.

Вскоре немцы раскрывают план австралийских копателей, и начинают рыть к главному тоннелю. В ответ подразделение Вудворда устраивает взрыв в одной из шахт и уничтожают врагов. Однако, в результате обвала Тиффин оказывается погребённым заживо. Несмотря на это, Вудворд всё же подрывает заложенные мины на Холме 60 в самом начале Мессинского сражения.

После войны Оливер Вудворд, получивший Военный крест с двумя полосами, возвращается в Австралию и женится на Марджори. Фильм оканчивается свадебной фотографией Вудворда, на которой присутствуют его уцелевшие сослуживцы.

В ролях

Создание 

Росс Дж. Тиммингс, австралийский горный инженер и историк, познакомившись с продюсером Биллом Леймбахом, быстро убедил его, что история капитана Оливера Вудворда и 1-й австралийской тоннельной компании должна быть экранизирована. Тимминс знал потомков капитана Вудворда, проживающих в Мельбурне, которые согласились одолжить личный дневник капитана. В свою очередь, Леймбах нанял Дэвида Роуча для написания сценария. Персонажи и ситуации в фильме основаны на материалах из архива Австралийского военного мемориала.

Большинство боевых сцен проходят в узком пространстве, тем самым создавая обстановку напряжённости и значительно облегчая бюджет фильма. В поисках режиссёра, Леймбах увидел фильм Джереми Симса «Последний поезд на Фрео» 2006 года. Под впечатлением от атмосферы клаустрофобии, создавшейся во время просмотра, он связался с режиссёром, и тот присоединился к проекту.

Актёр Хьюго Уивинг был заинтересован в съёмках и рассматривался на роль Оливера Вудворда, но узнав, что большая часть сцен будет снята в тоннелях и шахтах, отказался, объяснив это клаустрофобией. В итоге роль досталась Брендану Коуэллу.

Рабочими названиями фильма были The Silence и The Silence Beneath. Продюсер Леймбах решил, что название Beneath Hill 60 — более подходящее название для военного фильма.

Съёмки начались в конце июля 2009 года в городе Таунсвилл, в Квинсленде и окружающей местности, весь съёмочный период занял 40 дней. Местность была подобрана для представления как Австралии, так и Западного фронта в Бельгии. Сцены в тоннелях были сняты в специально выстроенных декорациях на студии, потому как рыть настоящие подкопы было бы дорого и слишком опасно для съёмочной группы и актёров. Актёр Хью Джекман разрешил воспользоваться некоторыми декорациями из супергеройского блокбастера «Люди Икс: Начало. Росомаха», в котором он сыграл главную роль.

Местный клуб игры в регби Brothers Rugby Union выделил своих игроков для соответствующей сцены в фильме.

Выпуск 
Релиз на DVD и Blu-ray в Австралии состоялся 19 августа 2010, а в США — 28 июня 2011.

Критика 
«Ниже холма 60» стал кассовым провалом, но несмотря на это получил признание критиков и публики. На сайте Rotten Tomatoes 83 % отзывов были положительными.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы, основанные на реальных событиях
Военные фильмы